Trolltjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Trolltjärnen (Starrkärrs socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (1,9 ha)
Trolltjärnen (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Trolltjärnen (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Bohuslän 
Trolltjärnen (Hogdals socken, Bohuslän), sjö i Strömstads kommun,  (4,2 ha)
Trolltjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (2,5 ha)

Dalsland 
Trolltjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Västmanland 
Trolltjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,

Värmland 
Trolltjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Trolltjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Trolltjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (6,13 ha)

Dalarna 
Trolltjärnen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Trolltjärnen (Lima socken, Dalarna, 676336-137234), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Trolltjärnen (Lima socken, Dalarna, 678078-134239), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Trolltjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672206-140026), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Trolltjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672320-137956), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Trolltjärnen (Mora socken, Dalarna, 676787-144945), sjö i Mora kommun,  (6,94 ha)
Trolltjärnen (Mora socken, Dalarna, 677102-142274), sjö i Mora kommun, 
Trolltjärnen (Mora socken, Dalarna, 677341-141543), sjö i Mora kommun, 
Trolltjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (6,69 ha)
Trolltjärnarna, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Trolltjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Trolltjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Trolltjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 666076-147432), sjö i Smedjebackens kommun, 
Trolltjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667892-147510), sjö i Smedjebackens kommun, 
Trolltjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 668042-147156), sjö i Smedjebackens kommun, 
Trolltjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Trolltjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6 ha)
Trolltjärnen (Särna socken, Dalarna, 684111-131484), sjö i Älvdalens kommun,  (10,6 ha)
Trolltjärnen (Särna socken, Dalarna, 686323-135539), sjö i Älvdalens kommun, 
Trolltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678062-138092), sjö i Älvdalens kommun, 
Trolltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683132-138561), sjö i Älvdalens kommun,  (7,28 ha)

Hälsingland 
Trolltjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Trolltjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Trolltjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Trolltjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Trolltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (18,4 ha)
Trolltjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Härjedalen 
Trolltjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Trolltjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Trolltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,53 ha)
Trolltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Trolltjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Åflo by i Offerdals socken i Krokoms kommun,  (10,2 ha)
Trolltjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Trolltjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Trolltjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Trolltjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Ångermanland 
Trolltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710140-167367), sjö i Bjurholms kommun, 
Trolltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710205-164487), sjö i Bjurholms kommun, 
Trolltjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Trolltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 706912-167244), sjö i Nordmalings kommun,  (5,79 ha)
Trolltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707041-167068), sjö i Nordmalings kommun,  (1,97 ha)
Trolltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,

Västerbotten 
Trolltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Trolltjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten, 716054-169803), sjö i Skellefteå kommun, 
Trolltjärnarna (Burträsks socken, Västerbotten, 716076-169782), sjö i Skellefteå kommun, 
Trolltjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Trolltjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Trolltjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Trolltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713119-169939), sjö i Vindelns kommun,  (2,21 ha)
Trolltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715630-168039), sjö i Vindelns kommun, 
Trolltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715739-167180), sjö i Vindelns kommun,  (8,43 ha)
Inner-Trolltjärnen, sjö i Vännäs kommun, 
Ytter-Trolltjärnen, sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Trolltjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733059-171145), sjö i Bodens kommun, 
Trolltjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734219-171678), sjö i Bodens kommun, 
Trolltjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736170-174276), sjö i Bodens kommun, 
Trolltjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 730581-176818), sjö i Bodens kommun,  (4,03 ha)
Trolltjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 731699-175638), sjö i Bodens kommun, 
Trolltjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Trolltjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Trolltjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Trolltjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Trolltjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (4 ha)

Lappland 
Trolltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726607-163579), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Trolltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726631-163602), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Trolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725886-164456), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Trolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727424-169332), sjö i Arvidsjaurs kommun och Piteå kommun,  (10,6 ha)
Trolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728336-163147), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Trolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728806-169833), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,18 ha)
Trolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730859-167018), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,59 ha)
Trolltjärnen (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Trolltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734670-168571), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,88 ha)
Trolltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736288-169406), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,54 ha)
Trolltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 714548-165163), sjö i Lycksele kommun, 
Trolltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715840-163259), sjö i Lycksele kommun,  (4,18 ha)
Trolltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718073-162435), sjö i Lycksele kommun,  (24,9 ha)
Trolltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718166-166095), sjö i Lycksele kommun, 
Trolltjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721240-161288), sjö i Lycksele kommun,  (7,47 ha)
Trolltjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Trolltjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (7,95 ha)
Trolltjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,84 ha)
Trolltjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,

Naturreservat
 Trolltjärnen (naturreservat) – ett naturreservat i Lycksele kommun
 Trolltjärns naturreservat – ett naturreservat i Västernorrlands län,

Se även 
Trollsjön
Trollgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn